Ashleyville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ashleyville (Massachusetts), im Hampden County
 Ashleyville (South Carolina), im Charleston County